„Sané” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Sané” – fregata z lat 40. XIX wieku
 „Sané” – krążownik typu Sané z lat 60. XIX wieku
 „Sané” (Q106) – okręt podwodny typu Dupuy de Lôme z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 Sané

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów